Henryków är namnet på följande platser i Polen:

 Henryków Lubański – en ort i Lubańs kommun, Powiat Lubański, Nedre Schlesiens vojvodskap
 Henryków, Rozdrażew – en ort i Rozdrażews kommun
 Henryków-Urocze – en ort i Masoviens vojvodskap
 Henryków, Zduńska Wola – en ort i Zduńska Wolas kommun, Łódź vojvodskap
 Henryków, Ziębice – en ort i Ziębices kommun, Powiat ząbkowicki, Nedre Schlesiens vojvodskap

Se även
 Andrychów – en ort i Småpolens vojvodskap